Lucio ou Lúcio est un prénom espagnol, italien et portugais, dérivé du prénom latin Lucius.

Prénom 
 Lucio Battisti (1943–1998), auteur-compositeur-interprète italien
 Lúcio Costa (1902–1998), architecte et urbaniste brésilien.
 Lucio Dalla (1943–2012), auteur-compositeur-interprète italien.
 Lucio Fontana (1899–1968), peintre et sculpteur argentin.
 Lucio Fulci (1927–1996), réalisateur, scénariste et acteur italien. 
 Lucio Gutiérrez (né en 1957), militaire et homme politique équatorien.
 Lucio Urtubia (1931-2020), anarchiste espagnol.
 Lúcio Wagner (né en 1976), footballeur brésilo-bulgare.

Pseudonyme  
 Lúcio (1934–1988), Lúcio Soares, footballeur brésilo-portugais.
 Lúcio (1954-), Eduardo Lúcio Esteves Pereira, footballeur portugais.
 Lúcio (1978-), Lucimar Ferreira da Silva, footballeur brésilien.
 Lúcio (1979-), Lúcio Carlos Cajueiro Souza, footballeur brésilien.

Patronyme 
 Shannon Lucio (1980-), actrice américaine.